Les Élections régionales de 1964 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1964) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1964
Vienne
Octobre 1964